Magnosaurus (лат., буквально — огромный ящер) — род тероподовых динозавров из группы тетануров. Обитали во времена среднеюрской эпохи на территории современной Англии. Будучи основанным на фрагментарных остатках, животное часто путают с Megalosaurus или синонимизируют с ним.

История изучения и классификация 

В 1923 году Фридрих фон Хюне описал новый вид — Megalosaurus nethercombensis — на основе частичного скелета (образец OUM J12143), обнаруженного в ааленских или байосских отложения средней юры Уильямом Паркером в 19 веке к северу от Шерборна в графстве Дорсет, Англия. Остатки включали в себя нижнюю челюсть, спинные и хвостовые позвонки, частичную подвздошную кость, частичную правую лобковую кость, а также полые слепки бедренной и большеберцовой костей, возможно принадлежавшие молодым особям. Хюне интерпретировал животное как примитивный вид рода Megalosaurus.

В 1926 году на основе зубов (образец BMNH 41352) был описан вид Megalosaurus lydekkeri. Окаменелости были обнаружены в нижнеюрских отложениях Англии Лидеккером в 1888 году. В 1932 году Хюне создал род Magnosaurus, поместив туда M. nethercombensis, M. lydekkeri и описав новый вид — M. woodwardi. Новый вид был основан на большеберцовой кости (образец BMNH R.3542) из отложений нижней юры. Позже сам Хюне по ошибке назвал данную окаменелость Sarcosaurus andrewsi; в 1954 году приоритет был установлен за последним названием. В 1932 году вышла ещё более запутанная статья Хюне, в которой он переименовывал Sarcosaurus woodi в Magnosaurus woodi.

До 1990-х годов род оставался в составе Megalosaurus. Однако из-за разбора вышеупомянутого мусорного таксона Magnosaurus был реклассифицирован в качестве отдельного животного. Кроме того существуют морфологические различия: так например, тело большеберцовой кости сужается книзу, что отсутствует у Magnosaurus. Раухт (Rauhut, 2003) синонимизировал этот род с Eustreptospondylus, аргументируя свой вывод сходством в зубном ряде этих двух динозавров; он также переименовал Eustreptospondylus oxoniensis в Magnosaurus oxoniensis, но такая филогения не была поддержана научным сообществом. Кладистические анализы помещают род в кладу тетанур и семейство мегалозаврид. Подробное исследование, проведённое Роджером Бенсоном (Roger Benson) в 2010 году выявило то, что Magnosaurus был действительным таксоном, мегалозауроидом и самым старым тетануром, обитавшим 175 млн лет назад.

Виды 
Многие вымершие виды Magnosaurus первоначально относились к другим родам.
  [= ]
  [= ], nomen dubium
   [= , ], nomen dubium

Типовые виды родов Eustreptospondylus, Megalosaurus и Sarcosaurus также иногда относят к Magnosaurus:
  [= ]
  [= ]
  [= , orth. var., ]

Описание 

Из-за фрагментарности остатков многие анатомические черты животного неизвестны. Magnosaurus был двуногим хищником среднего размера. Вероятно, ближайшими родственноками динозавра были другие Afrovenatorinae, такие как Eustreptospondylus, Dubreuillosaurus и Afrovenator. Пол (Paul, 1988) предварительно оценил массу в 175 кг, а длину в 4 метра на основании пропорций других теропод. В 2010 году Бенсон (Benson, 2010) оценил вес в 500 кг. В таком случае, высота животного в бедре составляла более метра.

Филогения 
Филогенетическое положение Magnosaurus по Carrano и др. (2012):

Примечания 

Мегалозавроиды
Динозавры юрского периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 1932 году